Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Shiratsuyu :
 le Shiratsuyu, un destroyer de classe Asakaze lancé en 1906 et placé en reserve en 1924 ;
 le Shiratsuyu, un destroyer de classe Shiratsuyu lancé en 1935 et coulé en 1944.

Shiratsuyu